Czarni Bracia (wyspy) – wyspy w archipelagu Wysp Kurylskich
 Czarni Bracia (organizacja)